Sophie von Hessen-Darmstadt ist der Name folgender Personen:
* Sophie Eleonore von Hessen-Darmstadt (1634–1663), durch Heirat Landgräfin von Hessen-Homburg
 Sophie Marie von Hessen-Darmstadt (1661–1712), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Eisenberg